Rozalia (Liba Rochla) Zamenhof z domu Sofer (ur. 1839 w Białymstoku, zm.  w Warszawie) – żona Markusa Zamenhofa, za którego wyszła za mąż w 1858 r. Rok później urodziło się im pierwsze z jedenaściorga dzieci – przyszły inicjator języka esperanto, Ludwik Zamenhof.

Przypisy 

Zamenhofowie
Ludzie urodzeni w Białymstoku
Ludzie związani z Białymstokiem (Imperium Rosyjskie)
Ludzie związani z Warszawą (Królestwo Kongresowe)
Urodzeni w 1839
Zmarli w 1892